Халькофанит () — редкий минерал.

Свойства 
Халькофанит имеет чёрный цвет, коричневый цвет черты, металлический блеск, совершенную спайность, тригональную сингонию, низкую твёрдость, плотность 4,1, сильный плеохроизм. Формула — ZnMnO•3HO.

См. также 
 Магний
 Цинк

Примечания

Литература 
 Moore (1875), Am. Chem.: 6: 1.
 Penfield and Kreider (1894), American Journal of Science: 48: 141.
 Ford (1914), American Journal of Science: 38: 502.
 Orcel and Pavlovitch (1932), Bull. soc. min.: 54: 108.
 Ramdohr (1938), Zbl. Min.: 134.
 Palache, Charles, Harry Berman & Clifford Frondel (1944), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana Yale University 1837—1892, Volume I: Elements, Sulfides, Sulfosalts, Oxides. John Wiley and Sons, Inc., New York. 7th edition, revised and enlarged: 739—740.
 Wadsley, A.D. (1955), The crystal structure of chalcophanite, ZnMn3O7*3H2O: Acta Crystallographica: 8: 165—172.
 Post, J.E., and D.E. Appleman (1988), Chalcophanite, ZnMn3O7*3H2O: New crystal-structure determinations: American Mineralogist: 73: 1401—1404.

Ссылки 
 Халькофанит в GeoWiki

Минералы магния